NAD – dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy
 NAD – dolar namibijski
 NAD Electronics – kanadyjskie przedsiębiorstwo
 NAD – North American Datum

Zobacz też:
 Nad